hrabstwo Harper (ang. Harper County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Harper (ang. Harper County) w USA, w stanie Oklahoma